Базедов Йоганн-Генріх-Бернгард — педагог, філантроп
 Карл Адольф фон Базедов  — лікар, фізик